Brunneiapiospora — рід грибів родини Clypeosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1998 року.

Класифікація 
До роду Brunneiapiospora відносять 9 видів:
 Brunneiapiospora aequatoriensis
 Brunneiapiospora australiensis
 Brunneiapiospora austropalmicola
 Brunneiapiospora brasiliensis
 Brunneiapiospora daemonoropis
 Brunneiapiospora deightoniella
 Brunneiapiospora deightonii
 Brunneiapiospora javensis
 Brunneiapiospora jesseniae

Примітки

Джерела 
 Hyde, K.D.; Fröhlich, J.; Taylor, J.E. 1998. Fungi from palms. XXXVI. Reflections on unitunicate ascomycetes with apiospores. Sydowia. 50(1):21-80 - P.40

Роди грибів
Сордаріоміцети